Only the Good Die Young – utwór Billy'ego Joela z albumu The Stranger
 No-One but You (Only the Good Die Young) – singel zespołu Queen z albumu Queen Rocks